Варшавский торговый центр () — небоскрёб в Варшаве, Польша. Высота 43-этажного небоскреба составляет 184 метра, вместе с антенной — 208 метров, он является вторым по высоте небоскребом Польши. Строительство башни продолжалось с июня 1997 по ноябрь 1999 года. Здание спроектировано архитектурным бюро Wyszyński, Majewski, Hermanowicz & RTKL. Строительством занималась южнокорейская компания Daewoo, которая в 2002 году продала объект компании Apollo-Rida.

Ссылки 

 Официальный сайт  , 
 ВТЦ на SkyscraperPage.com 

Небоскрёбы Варшавы
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы, построенные в 1999 году
AXA